Dymaczewo Nowe – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina
 Dymaczewo Stare – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina